Пику (порт. Pico) — многозначный термин; топоним.

 Пику — действующий стратовулкан, расположенный на Срединно-Атлантическом хребте.
 Пику — португальский остров, входящий в центральную группу архипелага Азорские острова в Атлантическом океане.
 Пику — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.

Персоналии 
  (1878—1961) — американский музыкант.
 Пику, Анри-Пьер (1824—1895) — французский художник-академист.

См. также 
 Пику-Руйву